Stout est un patronyme porté notamment par :

 Archie Stout (1886-1973), directeur de la photographie américain ;
 Arthur Purdy Stout (1885-1967), chirurgien et anatomo-pathologiste américain ;
 Austin Stout (né en 1988), acteur américain ; 
 Bill Stout (1927-1989), animateur de télévision américain ;
 David Stout (1942-), écrivain et journaliste américain, auteur de roman policier ;
 George Frederick Stout (1860-1944), philosophe et psychologue anglais ;
 Jean Stout (1933-2012), chanteur et acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Kristie Lu Stout (née en 1984), journaliste américaine ;
 Rex Stout (1886-1975), écrivain américain de roman policier ;
Ruth Stout (1884-1980), auteur de livres de jardinage écologique ;
 Sam Stout (né en 1984), pratiquant professionnel de Mixed Martial Arts canadien.

Stout désigne aussi un avionneur américain qui produisit notamment le monomoteur Stout 2AT.

Par ailleurs, le stout est une sorte de bière.

 Stout, une ville du comté de Grundy, en Iowa, aux États-Unis.
 Stout, l'autre nom de Rome, un village du comté d'Adams, en Ohio, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme